Arazene kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Arazene (stamområde i Marocko), Souss-Massa-Draâ, 
 Arazane (kommunhuvudort), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 

Robotskapade Marockoförgreningar